Irina Tolkounova (1971-) joueuse de water-polo russo-kazakhe ;
 Valentina Tolkounova (1946-2010) une chanteuse russe.